Jim Belushi – amerykański aktor filmowy i telewizyjny, muzyk i komik.
 John Belushi – amerykański aktor filmowy i telewizyjny, muzyk.